Valiquette ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Valiquette (* 1952), kanadischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Stephen Valiquette (* 1977), kanadischer Eishockeytorwart